Садовка — село в Воскресенском районе Саратовской области, входит в состав Синодского муниципального образования.

История 
В 1962 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Грязновка переименована в Садовку.

Население

Примечания 

Населённые пункты Воскресенского района (Саратовская область)